De Winter ist der Familienname folgender Personen:

 Freek de Winter (* 1977), niederländischer Fußballspieler
 Jan Willem de Winter (1761–1812), niederländischer Admiral und Marschall, Oberbefehlshaber der niederländischen Streitkräfte während der Koalitionskriege
 Koni De Winter (* 2002), belgischer Fußballspieler
 Leon de Winter (* 1954), niederländischer Schriftsteller und Filmschaffender